Владимир Николаевич Чепалов (15 апреля 1889 года, Якутск — 19 февраля 1919 года, Екатеринбург) — революционер, большевик, первый председатель Томского совета рабочих депутатов.

Биография 
Сын полицейского чиновника, общественного деятеля и попечителя церковно-приходской школы г. Якутска Н. Е. Чепалова. Окончил Якутскую духовную семинарию.

Принял участие в революционных событиях 1905 г. в Якутске: вошёл в созданный политссыльным социал-демократом Х. М. Штейнбахом кружок «Маяк», на основе которого сформировалась Якутская социал-демократическая организация. Её члены (учащаяся молодежь В. Н. Чепалов, И. И. Васадзе, Н. Е. Желобцов и др.) издавали с 1906 до декаб. 1907 журнал «Маяк», соредактором которого был В. Н. Чепалов, (номера журнала не сохранились), требовали расширения ученических прав, знакомились с марксистской литературой и распространяли революционные идеи среди образованной части населения. В 1906 г. вступил в РСДРП.

Летом 1906 года поступил на медицинский факультет Варшавского университета, в апреле 1909 — исключён из университета. В 1912 г. — поступил на медицинский факультет Томского университета. После окончания университета был назначен санитарным врачом г. Томска. В дни Февральской революции активно участвовал во всех революционных мероприятиях в г. Томске.

С апреля 1917 г. — председатель Совета рабочих депутатов г. Томска, в декабре 1917—июне 1918 — председатель Совета томских профсоюзов и комиссар Томского губернского комиссариата труда. Был также членом Ревтрибунала, командиром отряда Красной гвардии, организатором больничных классов для медицинского обеспечения населения, комиссаром по борьбе со спекуляцией.

В июне 1918, после падения советской власти, арестован в Томске, вывезен Пепеляевым на Урал и содержался в Екатеринбургской тюрьме. Когда в Екатеринбургской тюрьме начал свирепствовать тиф, тюремная администрация предложила Чепалову взять на себя руководство по борьбе с эпидемией. Чепалов лечил не только арестантов, но и тюремную администрацию. Когда же сам Чепалов заболел тифом, тюремная администрация поместила его в санитарный барак на том основании, что томичи, вывезенные Пепеляевым, особого ухода не заслуживают.

Скончался 19 февраля 1919 года. Похоронен на площади Революции (Новособорной) в Томске.

Память 
В марте 1925 г. одной из улиц Якутска (бывшей Почтовой) присвоено его имя. Интересно, что эта улица до получения Почтовая ещё с последней четверти XIX века называлась в народе Чепаловской. Это название она получила за особые меценатские заслуги большого клана Чепаловых, выходцем из которого и был Владимир Николаевич Чепалов.

В 1957 г. его именем названа улица в Томске (бывший Стахановский переулок).

Источники 
 Арестован по доносу… врачей 
 100 лет революционным событиям 1905—1907 гг. в Якутии

Примечания

Библиография 
 Чепалов В. Н. Народная медицина якутов // Сибирский врач. — 1914. — N 24, N25.

Литература 
 Чугунов, М. Владимир Николаевич Чепалов// Борцы за власть Советов. — Томск, 1959. — Вып. 1. — С. 221—230.
 Будько, А. Владимир Николаевич Чепалов к 85-летию со дня рождения// Календарь юбилейных и памятных дат. 1969 год. Новосибирская, Омская, Томская области. — Новосибирск, 1969. — С. 67-69.
 Бова, П. А. Очерки по истории здравоохранения Томской области/ П. А. Бова, В. Ф. Олейниченко. — Томск: Изд-во Том. ун-та, 1986. — С. 32-36.
 Чугунов, М. Владимир Николаевич Чепалов // Красное знамя. — 1957. — 10 июля. — С. 2.
 Бова, П. Врач-большевик // Красное знамя. — 1969. — 29 апр.
 Стариков, Н. М. Научно-медицинское наследие врача-революционера В. Н. Чепалова/ Н. М. Стариков, П. А. Бова // Советское здравоохранение. — 1976. — № 11. — С. 66-69.
 Чугунов, М. Первый председатель рабочего Совета// Красное знамя. — 1981. — 9 янв.
 Маслова, И. «Я знал его …»// За советскую науку (ТГУ). — 1989. — 13 апр.
 Петров, В. «Во благо будущих поколений …»// Соц. Якутия. — 1989. — 27 апр.

Выпускники Якутской духовной семинарии
Выпускники Томского университета (до 1917 года)
Революционеры Томска
Персоналии:Екатеринбург
Большевики
Умершие от тифа